Deep ist der deutsche Name folgender Orte in der Woiwodschaft Westpommern in Polen:
 Kolberger Deep, siehe Dźwirzyno
 Deep, auch Kösliner Deep, siehe Czajcze (Mielno)
 Deep, auch Treptower Deep, siehe Mrzeżyno

Deep steht für:
 DJ Deep (* 1968), bürgerlich Andreas Peine, deutscher Remixer und DJ
 Deep Inc., ein kanadisch-deutsches Filmstudio für kinematische Virtual Reality (360°-Film)

DEEP steht für:
 Connecticut Department for Energy and Environmental Protection

Siehe auch:
 The Deep
 Deep Creek

Abkürzung